Owasco ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Owasco (Indiana)
 Owasco (Missouri)
 Owasco (Nebraska)
 Owasco (New York)
 Owasco Hill (New York)
 Owasco Lake Station (New York)